Kenneth McKellar ist der Name folgender Personen:

* Kenneth McKellar (Politiker) (1869–1957), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Demokratische Partei)
 Kenneth McKellar (Sänger) (1927–2010), britischer Sänger (Tenor)